Шарлоттенлунн — датский топоним. Может означать:

 Шарлоттенлунн — район коммуны Гентофте.
 Шарлоттенлунн (дворец) — дворец.
  — береговой форт.